Female steht für:
 Female (deutscher Titel: Der Boß ist eine schöne Frau), US-amerikanischer Film (1933) von Michael Curtiz
 Female (jap.  Fīmeiru), japanischer Film (2005)
 Female (Kryptologie), wiederholtes Auftreten eines identischen Geheimtext-Klartext-Buchstabenpaars